Plaats in Indonesië
 Tenam (Tanah Sepenggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Tenam (Muara Bulian), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang Hari in de provincie Jambi